Durbar peut désigner :
 Durbar, un cheval de course franco-américain ;
 le festival du Durbar, un événement équestre annuel du Nigeria ;
 le darbâr (ou durbar en anglais), une audience publique dans le monde indien ;
 les durbars de Delhi, célébrations marquant l'avènement d'un empereur des Indes, dans le cadre de l'Empire britannique ;
 le Durbar Mahila Samanwaya Committee ( / Durbar Mohila Shômonbôe Shomiti, ), un collectif de  travailleurs du sexe de l'Ouest du Bengale ;
 Durbar Square, désignant diverses places majeures d'anciennes villes royales au Népal.